Сент-Базе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1345 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Базей на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Базей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Базей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Базей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Базей на сайті Mapquest

 Сайт мерії

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна